Влахович — фамилия.
 Влахович, Андрия (род. 1991) — хорватский ватерполист.
 Влахович, Велько (1914—1975) — Народный герой Югославии.
 Влахович, Димитрий (в монашестве Димитрий; ок. 1740—1821 или 1822) — епископ Карловацкой митрополии, епископ Буковинский и Черновицкий.
 Влахович, Душан (род. 2000) — сербский футболист, нападающий.
 Влахович, Иван Павао (1825—1899) — хорватский медик и биолог.
 Влахович, Йожа (1916—1941) — югославский хорватский рабочий и партизан времён Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Влахович, Хелга (1945—2012) — хорватская журналистка, продюсер и телеведущая.